

Persone 
 Markus Maier (1911-2010) – sciatore austriaco
 Markus Maier (1977) – hockeista su ghiaccio tedesco
 Markus Maier (1984) – sciatore austriaco